Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Licko-senjské župě. Nachází se zde celkem 245 sídel, z toho 4 města, 8 středisek opčin, 225 trvale obydlených vesnic a 8 zaniklých vesnic.

Zaniklé vesnice 
 Crni Dabar (Karlobag)
 Došen Dabar (Karlobag)
 Drenovac Radučki (Gospić)
 Konjsko (Karlobag)
 Kozjan (Plitvička Jezera)
 Kruščica (Gospić)
 Ravni Dabar (Karlobag)
 Velike Brisnice (Senj)

Reference 

Chorvatské seznamy
Licko-senjská župa
Licko-senjská župa